Caddo (Oklahoma) — cidade de Oklahoma
 Paróquia de Caddo — no Luisiana
 Caddo Mills — cidade do Texas
 Caddo Valley — cidade do Arkansas
 Rio Caddo

Desambiguações de topônimos